Bundestagswahlkreis 242 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Erlangen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Ansbach (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Oberallgäu (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kaufbeuren (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Memmingen (1949 bis 1961)